Rędziny (gemeente)
 Rędziny (Neder-Silezië)
 Rędziny (powiat Częstochowski)